Елена Ткач:
 Ткач, Елена Анатольевна (род. 1970) — советский и российский стрелок, заслуженный мастер спорта России.
 Ткач, Елена Константиновна (род. 1959) — российская писательница (псевдоним — Елена Ланецкая).